Emmanuelle Seigner - uma actriz de origem francesa.
Mathilde Seigner - uma atriz francesa.
Louis Seigner - um ator francês.

Desambiguação